Сан-Маркос-Эванхелиста () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Халиско. Население 1254 человека. Назван в честь евангелиста Марка.

Ссылки 
 Vista satélital de la región
 
 INEGI

Муниципалитеты Халиско